Этот термин может означать:
 Кировская областная библиотека им. А. И. Герцена
 Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена города Екатеринбурга